Менаргенс (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 20,3 км². Население — 867 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Menarguéns
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Menarguéns en Google Maps

Муниципалитеты Льейды